My Name Is bezeichnet

 ein Lied des Rappers Eminem, siehe My Name Is (Lied)
 eine TV-Show von RTL 2, siehe My Name Is (Serie)